Pagastiella är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Lars Zakarias Brundin 1949. Pagastiella ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Pagastiella